Tellier bzw. Le Tellier ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Tellier, Pseudonym des deutschen Komponisten Wilhelm Aletter (1867–1934)
 Auguste Le Tellier (1783–1844), französischer Aristokrat und Politiker
 Camille Le Tellier de Louvois (1675–1718), französischer Kleriker
 Charles Tellier (1828–1913), französischer Ingenieur
 Charles Maurice Le Tellier (1642–1710), französischer Erzbischof von Reims
 François Michel Le Tellier de Louvois (1641–1691), französischer Staatsmann und Minister
 Hervé Le Tellier (* 1957), französischer Schriftsteller
 Léon Tellier, französischer Segler

 Pierre Le Tellier (1614–1702), französischer Maler
 Sébastien Tellier (* 1975), französischer Sänger und Songwriter
 Sylvie Tellier (* 1978), französisches Model
 Théodule Tellier (~1856–1922), französischer Drucker und Unternehmer
 Théophile Tellier (1872–1955), französischer Kolonialbeamter

Siehe auch:
 Letellier
 Le Tellier de Louvois